Neohumanisme (literatuur), een beweging uit de literaire kritiek in de Verenigde Staten
 Nieuw humanisme, een spirituele, syncretistische levensbeschouwing
 Neohumanisme (tijdschrift), het tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond
 Neohumanisme (filosofie), de filosofie van de Indiër Prabhat Rainjan Sarkar